Воронецкая волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Воронецкая волость (Елецкий уезд) — в составе Орловской губернии, Елецкий уезд
 Воронецкая волость (Кромский уезд) — в составе Орловской губернии, Кромский уезд
 Воронецкая волость (Опочецкий уезд) — в составе Псковской губернии, Опочецкий уезд
 Воронецкая волость (Брянский уезд) — Брянский уезд